Mistrzostwa Azji i Strefy Pacyfiku Juniorów w Curlingu 2012 – odbyły się w dniach 27 stycznia – 2 lutego 2012 w koreańskim Chŏnju na lodowisku Hwasan Ice Rink. 

W fazie grupowej mecze każdy z każdym rozegrano dwukrotnie, do finału awansowała drużyna z 1. miejsca, w półfinale zmierzyły się zespoły z miejsc 2-3. 

W turnieju brało udział po pięć reprezentacji w konkurencji kobiet i mężczyzn. Do Mistrzostw Świata Juniorów 2012 zakwalifikowali się zwycięzcy tj. Japonki (Sayaka Yoshimura), które w finale 3:2 pokonały Koreanki (Kim Eun-jung). W rywalizacji mężczyzn najlepsi okazali się Chińczycy (Ma Xiuyue), finał przeciwko Korei (Kim Jeong-min) również zakończył się wynikiem 3:2.



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinał

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinał

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Zobacz też 
 Europejski Challenge Juniorów w Curlingu 2012
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 
 

2012 w curlingu
2012
2012 w Korei Południowej
Curling w Korei Południowej
Sport w Jeonju